Guanajuato je název míst v Mexiku:

 Guanajuato (stát) – jeden z 31 států Mexika,
 Guanajuato (město) – hlavní město stejnojmenného mexického státu.